От 6 юли 2007 година в административно отношение Либия се дели на 22 общини (на арабски: شعبية, произнася се шаабия), които от своя страна заместват предишните 32 общини.

Източници 
شعبيات الجماهيرية العظمى – Sha'biyat of Great Jamahiriya . Посетен на 6 юли 2007 г.

Външни препратки 
 Административно деление на Либия 
 Население